Beaurieux est un nom propre français qui peut faire référence à :

Toponyme 

 Beaurieux, commune française de l'Aisne ;
 Beaurieux, commune française du Nord ;
 Beaurieux, village de la commune belge de Court-Saint-Étienne en Brabant wallon.

Patronyme 

 Rémy Beaurieux (1882-1951), écrivain français.

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France
Patronyme français